Мамоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Мамоновское сельское поселение — входит в Верхнемамонский район

Рязанская область
 Мамоновское сельское поселение — входит в Пронский район